Журавлі (пісня The Hardkiss)
Чуєш, брате мій (Журавлі)